Елизаветинское — название населённых пунктов:

Азербайджан 

Елизаветинское — до 1920 г. название села Хатаи (до 1992 г. - Марксовка) Акстафинского района.

Грузия 
 Елизаветинское — прежнее название села Орбети Тетрицкаройском муниципалитете края Квемо-Картли.

Россия 
 Елизаветинское — село в муниципальном образовании «город Нижний Тагил» Свердловской области.
 Елизаветинское — село в Благодарненском городском округе Ставропольского края.

См. также 
 Елизаветинское барокко
 Елизаветинское городище
 

 Елизавета (значения)
 Елизаветин (значения)
 Елизаветинка
 Елизаветино
 Елизаветинская
 Елизаветинский